Wagner-Museum steht für

Richard-Wagner-Museum, diverse Musikermuseen zu Ehren des Komponisten
Martin von Wagner Museum, Kunstsammlung in Würzburg